Ascaris flustrae är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som först beskrevs av Dalyell 1853.  Ascaris flustrae ingår i släktet Ascaris, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
flustrae